Макары — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Макары — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Макары — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.
 Макары — деревня в Лидском районе Гродненской области.
 Макары — деревня в Мостовском районе Гродненской области.

Россия 
 Макары — деревня в Зачачьевском сельском поселении Холмогорского района Архангельской области.
 Макары — деревня в Хаврогорском сельском поселении Холмогорского района Архангельской области.
 Макары — деревня в Санчурском районе Кировской области.
 Макары — деревня в Большесосновском районе Пермского края.
 Макары — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Макары — деревня в Кезском районе Удмуртии.